Sezon 1951 był 21. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
16 goli - Åke Forsberg (Kiffen Helsinki)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1951 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii